

Informatica 
 F12 – tasto presente sulla tastiera del computer

Trasporti 
 F 12 – sommergibile della Regia Marina
 F12 – linea dei traghetti di Berlino
 Alfa Romeo F12 – furgone della Alfa Romeo
 BMW F12 – vettura della BMW
 Ferrari F12berlinetta – vettura della Ferrari